Pannoserpula spiralis är en ringmaskart som först beskrevs av Muenster in Goldfuss 1831.  Pannoserpula spiralis ingår i släktet Pannoserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
spiralis